Бро може да се односи на:

 Бро (Горњопровансалски Алпи), насељено место у Француској, у департману Горњопровансалски Алпи
 Бро (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Бро (Об), насељено место у Француској, у департману Об

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бро"